Mănăstirea Rogoz este o mănăstire ortodoxă din România situată în comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea. Biserica schitului este clasată ca monument istoric, .

Bibliografie
 România - Harta mănăstirilor, Amco Press, 2000

Legături externe 
 Manastirea Rogozu, 30 iulie 2012, CrestinOrtodox.ro

Mănăstiri din județul Vrancea